Marra puede referirse a:

 Marra, el mismo que mandarria
 Ada Marra, personalidad política suiza
 Benjamin Marra, ilustrador y dibujante de cómics norteamericano 
 Darío Marra, futbolista argentino
 Michael Marra, cantante, compositor y músico de Dundee, Escocia
 Nelson Marra, escritor, periodista y crítico literario uruguayo